— литературная премия Японии, присуждавшаяся с 1961 по 1977 годы писателям—женщинам за выдающееся художественное, литературоведческое или публицистическое произведение. Была учреждена в память о писательнице  (1884—1945). Курировалась «Обществом Тосико Тамуры». Призовой фонд пополнялся за счёт роялти, поступавших от продажи книг Тамуры. В 1977 году была упразднена. В годы своего существования относилась к числу наиболее престижных женских литературных премий.

Лауреаты

Ссылки

Примечания

Литература 
 

Тамура
Награды по алфавиту